Генерал зенитных войск или генерал зенитной артиллерии () — воинское звание генеральского состава войск ПВО в Вооружённых силах Германии (Люфтваффе) времён Второй мировой войны. В Люфтваффе звания генерала зенитных войск находилось по старшинству между воинскими званиями генерал-лейтенанта и генерал-полковника.

Входило в группу воинских званий генерал рода войск, и соответствовало следующим званиям:
 Генерал авиации;
 Генерал артиллерии;
 Генерал горно-пехотных войск;
 Генерал инженерных войск;
 Генерал кавалерии;
 Генерал танковых войск;
 Генерал парашютных войск;
 Генерал от инфантерии;
 Генерал войск связи.

Генералы зенитных войск Люфтваффе

См. также 
 Маршал рода войск
 Дивизионный генерал
 Бригадный генерал
 Генерал от фортификации
 Воинские звания в Бундесвере

Ссылки 
 Воинские звания германской армии, 1933-1945

Литература 
 Horst-Adalbert Koch. Flak — Die Geschichte der deutschen Flakartillerie und der Einsatz der Luftwaffenhelfer, 2. Auflage, Podzun Verlag, Bad Nauheim, 1965.
 Брайан Ли Дэвис. Армия Германии: униформа и знаки различия, 1933—1945. — : Эксмо, 2003.

Воинские звания по алфавиту
Воинские звания нацистской Германии